Ве́рх-Бобро́вка — упразднённое село в Залесовском районе Алтайского края России. Входило в состав Большекалтайского сельсовета.

История 
Село основано в 1910 году. Вначале была деревня Верх-Боброва, которая также носила название деревня Бесова, село Бесово, затем поселение именовалось как посёлок Верх-Бобровка. Народная этимология объясняет ойконим и причину переименования деревни: «Старики говорят, что ехал однажды урядник, а кругом одни лога, вот и сказал он, что бесам одним тут жить. Назвали Бесово». (Доказано, что в основе названия лежит антропоним Бесов, деревня была названа по фамилии одного из первых поселенцев). Негативное значение слова послужило поводом для переименования села. Жители не хотели связывать место жительства с бесами, что стало основой переименования. Село получило название от местоположения — верхнего течения реки Бобровка, притока Оби.

Перед революцией 1917 года действовала мануфактурная, мелочная лавки, был хлебозапасный общественный магазин.

После Гражданской войны, к 1926 году в селе работал сельский совет, была школа, изба-читальня, лавка.

Упразднено 10 ноября 2009 года

География 
Село находилось в верхнем течении реки Бобровка.

Население 

В Списке населённых мест Томской губернии за 1911 год говорится, что в посёлке Верх-Бобровка Талицкой волости насчитывается 180 дворов, проживают 478 мужчин и 439 женщин.

Согласно Списку населённых мест Сибирского края за 1928 год в поселке Верх-Бобровка 238 дворов, в них мужчин — 584, женщин — 632.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2009 году
Исчезнувшие населённые пункты Залесовского района